Altoviti – famiglia nobile fiorentina

Architettura
 Palazzo Altoviti – edificio storico di Roma
 Palazzo Altoviti Sangalletti – edificio storico di Firenze
 Palazzo degli Altoviti – edificio storico di Firenze
 Palazzo Ricci-Altoviti – edificio storico di Firenze
 Palazzo Valori-Altoviti – edificio storico di Firenze

Persone
 Antonio Altoviti – arcivescovo cattolico italiano
 Bindo Altoviti – banchiere e mecenate italiano
 Iacopo Altoviti – religioso italiano
 Stoldo Altoviti – politico italiano

Altro
 Lungotevere degli Altoviti – lungotevere che collega piazza di Ponte Sant'Angelo a piazza Pasquale Paoli, a Roma